Zulehner steht für:

 einen mittelalterlichen Lehnsnehmer, siehe Halbbauer

Zulehner ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Zulehner (* 1939), österreichischer Theologe und Priester

Zulehner ist ein Ortsname:
 Zulehner (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern